Astura ist in der antiken Geographie:

 ein Fluss in Latium, gleichzeitig Name der Siedlung und der vorgelagerten Insel an der Mündung, heute mit dem Festland verbunden, siehe Torre Astura
 Fluss in Hispania Tarraconensis, heute Esla in Nordspanien

Siehe auch:
 Lancia Astura